Василий Приклонский:
 Приклонский, Василий Андреевич (1746—1789) — писатель и переводчик
 Приклонский, Василий Львович (1852—1898) — тайный советник, исследователь Якутии, библиограф.